Glogovac je naselje u sastavu Općine Koprivnički Bregi, u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 924 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Koprivničko-križevačkoj županiji